Cylk Cozart – attore statunitense
 Keith Farrelle Cozart, noto come Chief Keef – rapper e produttore discografico statunitense
 Zack Cozart – giocatore di baseball statunitense